Миле Оборина је директор Цептер компаније у Паризу. Рођен је 1951. у Сарајеву. Један је од оснивача компаније Цептер. Захваљујући дугогодишњем пословном пријатељству са Филипом Цептером одмах по оснивању Цептер Интернационал-а 1987. добија место директора исте у Београду. Одмах након распада СФРЈ (крајем 1991. године) емигрира у Француску (Париз). У периоду од 1991. до 1994. био је један од руководилаца Цептер компаније у Паризу, да би 9. јануара 1994. године унапређен у директора исте. Један је од водећих руководилаца Цептер компаније за целу Француску. Завршио је Економски и Пољопривредни факултет у Београду. Касније је отишао у Њујорк на постдипломске студије, где је магистрирао и докторирао пољопривредне науке. Своје слободно време проводи у вили на азурној обали. Говори неколико страних језика.

Рођени 1951.
Сарајлије
Предузетници
Доктори пољопривреде